Kalfon, francisation de l’ Ḫalfon (var. Khalfon, Alfon, Calfon, Calfoun, Chalfan, Chalifi, Ghalfon, Halfon, Jalfon, Machluf, Ben Khalfon, Ben Jalfon, Ben Khalfoun), est un nom ou prénom généralement porté par des Juifs Séfarades. Il peut indiquer une ascendance berbère du Oued Drâa, avoir été donné au frère cadet d’un enfant mort avant sa naissance ou aux enfants d’un changeur de devise  (d’après la racine ḫ-l-f, « changer » ou « remplacer ») dans ces derniers cas.

Patronyme 
 Jean-Pierre Kalfon (1938-), acteur français ;
 Jean-Pierre Kalfon, dit Hector (1946-), chanteur français ;
  :
 Pierre Kalfon (1930-2019), journaliste français ;
 Pierre Kalfon (19?-), producteur français ;
 François Kalfon (1968-), homme politique français ;
 Serge Khalfon (1963-), réalisateur français ;
 Yomtob Kalfon (1986-), avocat et homme politique israélien.

Notes et références 

Patronyme séfarade
Patronyme français